Пе́рвый Шиба́евский переу́лок — небольшая тупиковая улица в центре Москвы в Хамовниках от Усачёвой улицы.

Происхождение названия 
Сохранившийся с XIX века один из двух номерных Шибаевских переулков; название предположительно дано по фамилии домовладельца.

Описание 
Первый Шибаевский начинается слева от Усачёвой улицы, проходит на юго-восток параллельно Трубецкой улицы и заканчивается тупиком.

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема 1-го Шибаевского переулка

Шибаевский 1-й переулок
Улицы Москвы, названные в честь людей